Sezon Liiga rozegrany na przełomie 2014 i 2015 jako 40. sezon rozgrywek o mistrzostwo Finlandii w hokeju na lodzie.

W porównaniu z poprzednimi sezonami stołeczny klub Jokerit z Helsinek został wycofany z ligi (przyjęty do rosyjskich rozgrywek KHL). Jego miejsce zajęła drużyna Vaasan Sport, dotychczas występująca w drugoligowych rozgrywkach Mestis. Od tego sezonu liga stała się kontraktową, co oznacza, że nie ma spadku do niższej klasy rozgrywkowej.

Obrońcą tytułu była drużyna Kärpät, która w finale poprzedniej edycji pokonała Tappara 4:3.

Sezon zasadniczy 
 Tabela

Legenda:
 L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Zwycięstwa, WDK = Zwycięstwa  po dogrywce lub po karnych, PDK = Porażki po dogrywce lub po karnych, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica w golach 
       = Awans bezpośredni do fazy play-off,       = Awans do kwalifikacji przed fazą play-off.

Sezon zasadniczy trwał od 10 września 2014 do 12 marca 2015.

Faza play-off 
Sześć najlepszych drużyn po rundzie zasadniczej zapewniło sobie bezpośredni awans do rundy play-off. Drużyny z miejsc 7-10 rozgrywały między sobą rundę kwalifikacyjną do dwóch zwycięstw o dwa miejsca w play-off. Wygrane z nich zostały przyporządkowane do drużyn z miejsc 1 i 2. Wszystkie mecze rywalizacji ćwierćfinałowych, półfinałowych i finału toczą się do czterech zwycięstw. Wyjątkiem jest walka o trzecie miejsce, bowiem brązowego medalistę sezonu wyłania jeden mecz, którego gospodarzem jest drużyna, która zajęła wyższe miejsce w sezonie zasadniczym.

 Runda kwalifikacyjna
 HIFK – Ilves 2:0 (2:1, 2:1)
 SaiPa – Ässät 2:0 (6:0, 2:1)

Gola przesądzającego o mistrzostwie, w siódmym meczu finałów zdobył podczas drugiej dogrywki (czas gry 81:00), zawodnik drużyny Kärpät, niespełna 18-letni Sebastian Aho.

Nagrody 
Klubowe
 Trofeum pamiątkowe Harry’ego Lindbladina – pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym: Kärpät
 Kanada-malja – mistrzostwo w fazie play-off: Kärpät
 Hopealuistin – najlepszy bilans goli w sytuacjach specjalnych: Lukko
 Trofeum pamiątkowe Aaro Kivilinny – najlepszy klub w Finlandii ogółem: Blues

Indywidualne
 Trofeum Aarnego Honkavaary – najwięcej goli w sezonie zasadniczym: Olli Palola (Tappara) – 29 goli; triumfator po raz drugi z rzędu
 Trofeum Juhy Rantasili – najwięcej goli wśród obrońców w sezonie zasadniczym: Janne Niskala (Lukko) - 14 goli
 Trofeum Veliego-Pekki Ketoli – najwięcej punktów w sezonie zasadniczym: Kim Hirschovits (Blues) – 58 punktów
 Trofeum Mattiego Keinonena – najbardziej efektywny zawodnik w klasyfikacji +/- w sezonie zasadniczym: Markus Hännikäinen (JYP) +22
 Trofeum Lassego Oksanena – najlepszy zawodnik w sezonie zasadniczym: Kim Hirschovits (Blues)
 Trofeum Jariego Kurri – najlepszy zawodnik w fazie play-off: Joonas Donskoi (Kärpät)
 Kultainen kypärä – najlepszy zawodnik sezonu: Kim Hirschovits (Blues)
 Trofeum Urpo Ylönena – najlepszy bramkarz sezonu: Juha Metsola (Tappara)
 Trofeum Pekki Rautakallio – najlepszy obrońca sezonu: Esa Lindell (Ässät)
 Trofeum Raimo Kilpiö – najuczciwszy zawodnik sezonu: Arto Laatikainen (Kärpät)
 Trofeum Jarmo Wasamy – najlepszy debiutant sezonu: Otso Rantakari (Blues)
 Skład gwiazd sezonu:
 Bramkarz: Juha Metsola (Tappara)
 Obrońcy: Lasse Kukkonen (Kärpät), Esa Lindell (Ässät) 
 Napastnicy: Joonas Donskoi (Kärpät), Joonas Kemppainen (Kärpät), Olli Palola (Tappara) 
 Trofeum Kaleviego Numminena – najlepszy trener sezonu: Lauri Marjamäki (Kärpät)

Przypisy

Bibliografia 
 

Hokej na lodzie w Finlandii
2014 w hokeju na lodzie
2015 w hokeju na lodzie
2014 w Finlandii
2015 w Finlandii